Lekić ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Lekić (* 1987), serbische Handballspielerin
 Dejan Lekić (* 1985), serbischer Fußballspieler
 Rajko Lekić (* 1981), dänisch-montenegrinischer Fußballspieler